Cameron Mitchell (1918–1994) – amerykański aktor
 Cameron Mitchell (1973-)  – amerykański kulturysta, fotomodel i aktor pornograficzny
 Cameron Mitchell – fikcyjna postać z serialu Gwiezdne wrota